Baramulla (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Baramulla (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Baramulla